Hegerl ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Clarissa Hegerl (* 1962), deutsche Klimaforscherin und Hochschullehrerin
 Ulrich Hegerl (* 1953), deutscher Psychiater